Formule 1, autoracen
 McLaren F1 (auto)
 hunebed F1 bij Rijs (Friesland), zie Steenkist van Rijs
 F1 (computerspelserie), een serie van racespellen van Codemasters dat gebaseerd is op de Formule 1
 F1-hybride, een term die bij de plantenveredeling wordt gebruikt
 F1 (handgranaat), een Russische handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog
 Rocketdyne F-1, de hoofdmotoren van de Saturnus V-maanraket
 Fietssnelweg F1 in België